Benge, növénynemzetség
Benge, település a Drávaszögben, Horvátországban
Benge, település az USA Washington államában